La voyelle fermée (ou haute) postérieure comprimée est une voyelle utilisée dans certaines langues. Aucun symbole ne représente ce son dans l'alphabet phonétique international.

Caractéristiques 
 Son degré d'aperture est fermé, ce qui signifie que la langue est positionnée aussi proche que possible du palais.
 Son point d'articulation est postérieur, ce qui signifie que la langue est placée aussi loin que possible à l'arrière de la bouche.
 Son caractère de rondeur est comprimé, ce qui signifie que les coins de la bouche sont légèrement étirés, les lèvres pouvant alors être comprimées, sans pour autant faire saillie.

En français 
Ce son n'existe pas en français.

Autres langues 
Il n'existe aucun diacritique officiel pour la compression. On utilise comme symbole ad hoc un ancien diacritique de labialisation, .
 
 Japonais : 空気 (kuuki)  « air », « atmosphère »

Comme il n'y a aucun diacritique pour la compression, la transcription  est utilisée communément pour la voyelle japonaise. Cette transcription rend, à la fois, le manque de rondeur commun aux voyelles postérieures et le point d'articulation légèrement avancé de cette voyelle particulière (les voyelles non arrondies ont tendance à être plus antérieures que les voyelles arrondies). Quand le  japonais suit /h/, on constate une assimilation à la fricative bilabiale .

Fermée comprimée
Postérieure comprimée

en:Close back rounded vowel#Close back compressed vowel